«Качели» — белорусский криминальный сериал 2018 года, состоящий из 8 серий. Сериал снят кинокомпанией «АвантДрайв». По сюжету молодой парень Руслан Миронов по стечению обстоятельств оказывается внутри криминального мира. Каково это — жить по понятиям, чем сейчас живет криминальный мир?

Фильм стал режиссёрским дебютом Владимира Зинкевича. Проект позиционируется как «криминальная сага».

Сюжет 
Главный герой белорусской криминальной драмы «Качели» - молодой человек, покинувший родной провинциальный городок в поисках лучшей жизни и престижной работы. Руслан Миронов мечтает освоить популярную профессию программиста, а для этого нужно жить в большом городе, где много возможностей и предложений. Отправляясь в столицу, парнишка рисует себе радужные перспективы своего будущего. Но судьба распорядилась иначе.

В съёмной квартире, которую предложил ему аферист, выдавший себя за риэлтера, уже есть один жилец. Но обманутый парень выложил за жильё почти все свои сбережения, поэтому вынужден остаться здесь и делить жилплощадь с подозрительным типом. Его соседом оказался опытный вор, недавно освободившийся из мест заключения. Видя бедственное положение неопытного юноши, он предлагает ему покровительство и некоторую сумму денег. В задушевной беседе уголовник рассказывает Руслану все "прелести" криминального мира и обещает научить всем преступным премудростям. Поддастся ли он искушению легкой наживы или останется верен своей мечте?

В ролях 

 Михаил Каминский — Наум, главная роль
 Артём Дубницкий — Руслан Миронов (Руся), главная роль
 Владимир Зинкевич — Вован
 Анатолий Седач — Толян
 Олег Тактаров — Алексей (Батя)
 Константин Мурзенко — Помазок
 Александр Числов — Ломака
 Адрианна Кузьмина — Вика
 Гиорги Чантурия — Махо
 Дмитрий Гурбанович — Петр Алексеевич Озерцов, полковник
 Вячеслав Павлють — Сапун
 Владимир Аверьянов — Олег
 Андрей Олиференко — Матвей
 Андрей Карако — Ромка-Цыган
 Герман Дятко — сын Вована

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик — Владимир Зинкевич
 Оператор—постановщик — Александр Дебалюк
 Художник-постановщик — Владимир Близнюк
 Композитор — Евгений Гречаный
 Продюсеры:
 Павел Дятко
 Ольга Корнилова
 Анна Лебедева

Примечания

Ссылки 

 https://kinokacheli.by/  - официальный сайт